— японське прізвище.

  (1958) — японський письменник
  ( 1983) — японський футболіст
  (1875—1973) — японський бізмесмен, землевласник, політик
 Хосака Кен ( 1992) — японський борець вільного стилю, бронзовий призер чемпіонату Азії, бронзовий призер Кубку світу
  ( 1956) — японський професійний реслер
 Хосака Цукаса (1937—2018) — японський футболіст, що грав на позиції воротаря. По завершенні ігрової кар'єри — тренер

Японські прізвища